«Colegio de la Inmaculada» puede referirse a:

Instituciones 
 Colegio de la Inmaculada (fdo. 1878), en Lima, Perú
 Colegio de la Inmaculada (fdo. 1890), en Gijón, España
 Colegio La Inmaculada (fdo. 1954), en Armenteros, España 
 Colegio de la Inmaculada (fdo. 1956), en Alicante, España